

Дани сећања 

1230-е пне.

fr:1230 av. J.-C.